Las siglas PACS pueden referirse a:
 Picture Archiving and Communication System, un sistema computarizado para el archivado digital de imágenes médicas;
 Pacte Civil de Solidarité, una forma de unión civil en la legislación francesa.